Vincent Dias Dos Santos (18 december 1990) is een Luxemburgs veldrijder.

Overwinningen

Cross

Luxemburgs veldrijder